Зепп Хильц (; ) — немецкий -реалист.

Жизнь и творчество 
Зепп Хильц родился в семье художника. Изучал живопись в Розенхайме, в первую очередь технику рисунка старых мастеров.  продолжил художественное обучение в мюнхенской Школе прикладного искусства и в частной школе графики. Затем художник возвратился в Бад-Айблинг. Картины Хильца были замечены искусствоведческой критикой уже в 1930 году.

Большой успех пришёл к художнику в годы правления в Германии национал-социалистов. Его «сельские» работы — из жизни и труда крестьянства — с точки зрения партийной верхушки отражали национальный дух немецкого народа. Зепп Хильц был одним из любимых художников Адольфа Гитлера, который в 1938 году купил за 10 000 марок картину Хильца «После работы». В 1939 году мастер получил в дар от государства 1 000 000 марок на покупку земельного участка, строительство там дома и художественного ателье. В период с 1938 по 1944 год Хильц выставлял 22 своих картины на национальных художественных выставках. В 1943 году он получил звание профессора искусств, а затем освобождение от службы в армии.

После окончания Второй мировой войны художник занимался в основном реставрированием повреждённых полотен, собственные картины писал как правило на религиозные сюжеты. В связи с трудностями, возникшими у него в послевоенной Германии из-за того, что при национал-социалистах он был преуспевающим художником, в 1956 году Хильц оставил занятия живописью.

Избранные работы 

 Крестьянская Венера (1939),
 Тщеславие (1940),
 Красное ожерелье (1942),
 Крестьянская трилогия (1941),
 Ведьма непогоды (1942),
 Волшебство осени (1943),
 Вальпургиева ночь (1942),
 Поздняя осень (1939),
 Письмо с фронта (1940),
 Две женщины (1946).

Литература 
 
 

Художники-реалисты